Болотная тварь — персонаж комиксов Vertigo и DC Comics.
 «Болотная тварь» — фильм Уэса Крейвена 1981 года об одноимённом герое комиксов.
 «Болотная тварь» — телесериал 1990—1993 годов.
 «Болотная тварь» — телесериал, премьера которого состоялась в 2019 году.
 «Возвращение болотной твари» — сиквел фильма.
 Swamp Thing (серия комиксов) — комиксы об одноимённом герое.
 «Болотная тварь» — предстоящий фильм, часть Вселенной DC (DCU).